Robert Hrgota (ur. 2 sierpnia 1988 w Celje) – słoweński skoczek narciarski, reprezentant klubu SK Triglav Kranj. Medalista mistrzostw świata juniorów (2006 i 2007)

7 stycznia 2006 w Planicy po raz pierwszy wziął udział w Pucharze Kontynentalnym. Zajął tam siódme i czwarte na średniej skoczni. W sezonie 2006/2007 zajął trzecią lokatę. W roku 2006 wziął udział w mistrzostwach świata juniorów w Kranju. Uplasował się na ósmym miejscu. 4 lutego 2007 w Titisee-Neustadt zadebiutował w Pucharze Świata. Uplasował się na 45. pozycji.

Swój rekord życiowy wynoszący 210 m ustanowił 19 marca 2009 w Planicy.

Kariera trenerska 
W 2014 został trenerem w Kranju, gdzie prowadził dzieci. Potem był asystentem w kadrze B Słowenii. Od 2019 roku był asystentem w reprezentacji Słowenii w skokach narciarskich. Od 12 grudnia 2020 roku jest trenerem reprezentacji Słowenii. Jego największymi osiągnięciami z reprezentacją Słowenii są: brąz Anze Laniska na skoczni normalnej podczas MŚ w Oberstdorfie 2021, złoto w mikście na IO w Pekinie 2022 oraz srebro w konkursie drużynowym, także na IO w Pekinie 2022. Ponadto Timi Zajc zdobył srebrny medal MŚwL 2022 w Vikersund. Na tym samym czempionacie Słowenia zdobyła także złoto w drużynówce. W turnieju Planica 7 2022 zwyciężył Timi Zajc, a trzecie miejsce zajął Peter Prevc. W pucharze świata w lotach 2022 wygrał Ziga Jelar, natomiast drugą pozycję zajął Zajc. Reprezentacja Słowenii w sezonie 2021/22 zajęła drugie miejsce w Pucharze Narodów.

Sukcesy trenerskie

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2009  Liberec – 22. miejsce (K-90), nie zakwalifikował się (K-120)
 Drużynowo
 2009  Liberec – 7. miejsce

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich 
 Indywidualnie
 2010  Planica – 30. miejsce
 Drużynowo
 2010  Planica – 6. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2006  Kranj – 8. miejsce
 2007  Tarvisio – 19. miejsce
 Drużynowo
 2006  Kranj – srebrny medal
 2007  Planica – złoty medal

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009 – 34.

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2009 – 59.
 2010 – 80.
 2012 – 34.

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 60.
 sezon 2006/2007: 46.
 sezon 2007/2008: 111.
 sezon 2008/2009: 33.
 sezon 2009/2010: 4.
 sezon 2010/2011: 19.
 sezon 2011/2012: 12.
 sezon 2013/2014: 7.

Miejsca na podium konkursów PK 
  Westby – 10 lutego 2007 (3. miejsce)
  Ruka – 14 marca 2010 (2. miejsce)
  Pjongczang – 13 stycznia 2011 (3. miejsce)
  Sapporo – 22 stycznia 2012 (3. miejsce)
  Bischofshofen – 28 stycznia 2012 (2. miejsce)
  Sapporo – 17 stycznia 2014 (2. miejsce)
  Sapporo – 19 stycznia 2014 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 2006: 59.
 2008: 23.
 2009: 16.
 2010: 27.
 2011: 8.
 2012: 47.

Miejsca na podium konkursów LPK 
  Velenje – 4 lipca 2008 (2. miejsce)
  Lillehammer – 23 sierpnia 2009 (3. miejsce)
  Wisła – 2 października 2010 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 2005/2006: 89.
 sezon 2007/2008: 104.
 sezon 2011/2012: 52.

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Urodzeni w 1988
Słoweńscy kombinatorzy norwescy
Słoweńscy trenerzy skoków narciarskich
Ludzie urodzeni w Celje